Третий этап Кубка мира по биатлону 2018/2019 проходил в чешском городе Нове-Место (20 декабря — 23 декабря 2018 года).

Таблица призовых мест 

Медальный зачёт 3-го этапа Кубка мира

Расписание соревнований

Результаты

Мужская спринтерская гонка

Мужская гонка преследования

Женская гонка преследования

Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа 
{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top align="center"|
Мужчины

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

Ссылки 
 официальный сайт турнира
 на сайте Международного Союза Биатлонистов
 на сайте Olympteka.ru
 на сайте Союза Биатлонистов России

3-й этап
Международные соревнования по биатлону в Чехии